Federico Bobba – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Luigi Bobba – politico italiano
 Marcantonio Bobba – cardinale e vescovo cattolico italiano